Kitchener puede referirse a:
Personas
 Horatio Herbert Kitchener, Primer Conde de Kitchener (1850–1916). 
 Henry Kitchener, Segundo Conde de Kitchener (1846–1937), hermano de Horatio Kitchener, soldado y Par británico.
 Lord Kitchener (1922–2000), calypsonian de Trinidad y Tobago.
 Graham Kitchener (1989), jugador de rugby inglés. 

Lugares
 Kitchener, una ciudad en el sur de Canadá. 
 Isla Kitchener, una isla en el Nilo, en Egipto. 
 Monte Kitchener, una montaña en las Montañas Rocosas canadienses.